У́лица Геро́ев Сталингра́да — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Улица Героев Сталинграда — улица в Горловке Донецкой области.
 Улица Героев Сталинграда — улица в Макеевке Донецкой области.
 Улица Героев Сталинграда — улица в Полтаве.
 Улица Героев Сталинграда — улица в Симферополе.
 Улица Героев Сталинграда — улица в Харцызске Донецкой области.
 Улица Героев Сталинграда — бывшая улица в Припяти Киевской области (Зона отчуждения Чернобыльской АЭС).
Улица Героев Сталинграда — бывшее название улицы Защитников Украины в Белгороде-Днестровском Одесской области.
Улица Героев Сталинграда — бывшее название улицы Победителей в Бердянске Запорожской области.
Улица Героев Сталинграда — бывшее название улицы Романа Шухевича в Броварах Киевской области.
Улица Героев Сталинграда — бывшее название проспекта Богдана Хмельницкого в Днепре.
Улица Героев Сталинграда — бывшее название Школьной улицы в Запорожье.
Улица Героев Сталинграда — разделена на улицы Академика Тамма и Героев Украины в Кропивницком.
Улица Героев Сталинграда — бывшее название улицы Героев Украины в Кременчуге Полтавской области.
Улица Героев Сталинграда — бывшее название улицы Героев Обороны Одессы в Одессе.
Улица Героев Сталинграда — бывшее название улицы Героев Сумщины в Сумах.
Улица Героев Сталинграда — бывшее название Припортовой улицы в Черкассах.
Улица Героев Сталинграда — бывшее название Парусной улицы в Черноморске Одесской области.

См. также 

 Улица Героев
 Проспект Героев Сталинграда
 Площадь Героев Сталинграда